Rawe ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Rawe, deutscher Textilunternehmer
 Wilhelm Rawe (1929–2017), deutscher Politiker (CDU)

Rawe steht für:

 Rawe (Fluss), Fluss in Frankreich, Region Grand Est
 Rawe (Textil), frühere deutsche Textilfabrik in Nordhorn